World Open 2016 – trzeci rankingowy turniej snookerowy sezonu 2016/2017 rozegrany został w dniach 25-31 lipca 2016 roku w Yushan (Chiny).

Nagrody 
 Zwycięzca:  90 000 £ 
 II miejsce: 40 000
 Półfinalista: 21 000
 Ćwierćfinalista: 12 500
 Runda 3: 8 000
 Runda 2: 6 500
 Runda 1: 4 000

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: 2 000

 Pula nagród: 520 000

Runda dzikich kart 
Mecze zawodników z dziką kartą odbyły się w Yushan w dniu 25 lipca 2016 roku.

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 144, 116, 112  John Higgins
 141, 115, 109, 106  Anthony McGill
 140  Matthew Selt
 139, 111  Graeme Dott
 137, 106, 104, 102, 100  Neil Robertson
 135, 101  Mark Williams
 135, 100  Ben Woollaston
 135  Zhang Anda
 133  Stephen Maguire
 132, 131, 120, 107, 106, 102  Joe Perry
 130, 127, 101  Allister Carter
 127, 125, 123, 107, 100  David Gilbert
 127  Fergal O’Brien

 125, 125, 104  Thepchaiya Un-Nooh
 125, 120  Michael White
 124  Xiao Guodong
 122, 109  Matthew Stevens
 115, 101  Ryan Day
 115  Kurt Maflin
 112  Sam Craigie
 111  Daniel Wells
 106  Shaun Murphy
 105  Kyren Wilson
 103  Ricky Walden
 101  Jamie Cope
 100  Alan McManus

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 31 maja-2 czerwca w Preston Guild Hall, Preston. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów (Pary 1, 16, 60, 64 swoje mecze zagrały w fazie telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 142  Barry Hawkins
 141  Jimmy Robertson
 139  Liang Wenbo
 136  Marco Fu
 136  Thepchaiya Un-Nooh
 135, 124  Li Hang
 134  Ben Woollaston
 133, 101  Kurt Maflin
 126  Hammad Miah
 125  Allister Carter
 122  Sam Baird
 118  Matthew Selt
 117  Ding Junhui

 113  Mitchell Mann
 112  Tom Ford
 110  Ian Burns
 109  Daniel Womersley
 107  Ryan Day
 107  Ashley Hugill
 106  Akani Songsermsawad
 102  Yan Bingtao
 102  Alan McManus
 102  Mark Selby
 101  John Higgins
 100  Sydney Wilson

Bibliografia 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

2016 w sporcie
World Open (snooker)
2016 w Chinach
Zawody sportowe w Chinach